Blischneje () ist ein Name russischer Orte:
 Blischneje (Belgorod), Dorf in  der Oblast Belgorod
 Blischneje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Klein Elxnupönen, 1938 bis 1946 Kleinerlenfließ, Kreis Labiau, Ostpreußen)